Mai con la luna piena (The Boy Who Cried Werewolf) – film statunitense del 1973 diretto da Nathan Juran
Il ragazzo che gridava al lupo mannaro (The Boy Who Cried Werewolf) – film per la televisione statunitense del 2010 diretto da Eric Bross